Ernakulam (district), een district in de Indiase staat Kerala
Ernakulam (stadsdeel), een stadsdeel van Kochi, een stad in de Indiase staat Kerala